est la formule brute de plusieurs isomères.

 méthylthiophène, numéro CAS , mélange d'isomères
 2-méthylthiophène, numéro CAS 
 3-méthylthiophène, numéro CAS 
 4H-thiopyrane, numéro CAS 
 cyclopent-2-ène-1-thione, numéro CAS